Mega Mindy, een Belgische televisieserie
Mega Mindy (filmserie), een filmserie gebaseerd op bovenstaande televisieserie
Mega Mindy (stripreeks), een stripreeks gebaseerd op bovenstaande televisieserie
Mega Mindy (album), een muziekalbum van bovenstaande televisieserie